Kotyk ist der Familienname folgender Personen:

 Ken Kotyk (* 1981), kanadischer Bobsportler
 Seamus Kotyk (* 1980), kanadischer Eishockeytormann
 Tereza Kotyk (* 1979), österreichische Filmregisseurin, Autorin und Kuratorin

Siehe auch: Kotick